Ma jeunesse fout le camp… — студийный альбом французской популярной певицы Франсуазы Арди. Выпущен во Франции в ноябре 1967 года на LP, производством занимались Asparagus/Disques Vogue/Vogue international industries (CLD 720). Название очень идиоматическое, но на английском оно означает 'My youth is slipping away' ().

Это был первый альбом, спродюсированный собственной продюсерской компании Арди, Asparagus Productions. Выпуском и распространением по-прежнему занимался лейбл .

Список композиций 
Если не указано иное, слова и музыка написаны Франсуазой Харди, а аккомпанирует ей .

 «Ma jeunesse fout le camp» — 3:05Слова и музыка написаны: Гай БонтемпеллиВпервые исполнена: Мишель Арно, 1962
 «Viens là» — 2:25
 «Mon amour adieu» — 2:20Слова и музыка написаны: Hasell
 «La Fin de l’été» — 2:35Оригинальное название: «À la fin de l’été… (Tu sais)»Автор слов: Жан-Макс РивьерАвтор музыки: Первое исполнение: Брижит Бардо, 1964
 «En vous aimant bien» — 2:15В сопровождении: Джон Пол Джонс
 «Qui peut dire?» — 2:05В сопровождении: Жака Дютрона
 «Des ronds dans l’eau» — 2:25Автор слов: Пьер БаруАвтор музыки: Реймонд Ле СеншальПервое исполнение:  и Анни Жирардо, 1967
 «Il n’y a pas d’amour heureux» — 2:20Слова: поэма Луи АрагонаМузыка написана: Жорж Брассенс Первое исполнение: Жорж Брассенс, 1953
 «Il est trop loin» — 3:40Оригинальное название: «Sorrow»Слова и музыка написаны: Питером Ярроу и Ноэлем «Полом» Стуки. Впервые исполнена: Peter, Paul and Mary, 1962Французская адаптация: Даниэль Хортис и 
 «Mais il y a des soirs» — 2:10В сопровождении: Джон Пол Джонс
 «Voilà» — 3:20В сопровождении: 
 «C’était charmant» — 1:55

Издания

LP: первые издания в англоязычном мире 
 , 1968: Ma jeunesse fout le camp…,  (ORL 6016).
 , 1968: Ma jeunesse fout le camp…, Phono Vox (LPV 005).
 , 1968: Ma jeunesse fout le camp…, /Vogue international industries (VC 6020).
 , 1968: Il n’y a pas d’amour heureux, United Artists Records (ULP 1191).
 , 1968: Ma jeunesse fout le camp…, Phono Vox (LPV 005).
 , 1969: Mon Amour Adieu, Reprise Records (RS 6345).

Переиздания на CD 
 , 1995: Ma jeunesse fout le camp…, Kundalini/Vogue/Virgin Records (7243 8 40501 2 2).

Примечания 

Альбомы на французском языке
Альбомы Франции
Альбомы Франсуазы Арди